Nuno Ribeiro pode referir-se a:
 Nuno Ribeiro (guionista)
 Nuno Ribeiro (ciclista)
 Maniche, futebolista português nascido Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro
 Nuno Gomes, futebolista português nascido Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro

Desambiguações de antropônimos